Сокотра — топоним.

 Сокотра — небольшой архипелаг из четырёх островов в Индийском океане у побережья Сомали.
 Сокотра — остров на северо-западе Индийского океана.
 Сокотра — мухафаза современного Йемена, образуемая одноимённым архипелагом.